Kuto bezeichnet:
 Kuto (Île des Pins) ein Ort auf der Île des Pins (Neukaledonien)
 Julius Kuto (* 1984), ein kenianischer Marathonläufer.